ÖBH ist die Abkürzung für:
 Österreichisches Bundesheer
 Hamburger Öffentliche Bücherhallen

OBH